Amber Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Amber Lake (Alaska)
 Amber Lake (Michigan)
 Amber Lake (Lake County, Minnesota)
 Amber Lake (Martin County, Minnesota)
 Amber Lake (St. Lawrence County, New York)
 Amber Lake (Sullivan County, New York)
 Amber Lake (Washington)

Amber Lake ist weiterhin der Name einer Mikroprozessorarchitektur von Intel, siehe Intel-Amber-Lake-Mikroarchitektur